«Женщина в цветастой шляпе» () — картина в стиле поп-арт, созданная американским художником Роем Лихтенштейном в 1963 году. Она выполнена акриловой краской «Magna» на холсте. В мае 2013 года она была продана за рекордную для работ Лихтенштейна цену. Произведение создано на основе портрета Доры Маар кисти Пабло Пикассо.

История 

Пикассо написал несколько портретов своей любовницы Доры Маар, в которых её лицо искажено в манере, подобной картине Лихтенштейна. Такие портреты были экспрессионистским развитием фрагментированных форм его более ранних кубистических работ. Картина Пикассо 1941 года, «Дора Маар с кошкой» была продана на аукционе за $95 216 000 в 2006 году.

Лихтенштейн непосредственно использовал портрет Маар 1939—1940 годов из семейной коллекции Мортона Дж. Неймана в качестве образца для своей «Женщины в цветастой шляпе». Сам Нейман послал репродукцию портрета Лихтенштейну, увидев одну из его ранних переделок картины Пикассо.

Лихтенштейн создавал «Женщину в цветастой шляпе», черпая вдохновение из различных типов источников, включая коммерческие иллюстрации, комические образы и модернистские шедевры. Шедевры представляли то, что можно было бы назвать «каноном» искусства и считалось «высоким искусством», в то время к «низкому искусству», включённому в произведение, можно было отнести элементы комиксов. К «шедеврам», повлиявшим на картину Лихтенштейна, относились работы таких мастеров, как Сезанн, Мондриан и Пикассо. Сам Лихтенштейн в те же 1960-е годы отмечал, что вещами, которые он, по-видимому, пародировал, он на самом деле восхищался. «Женщина в цветастой шляпе» является одной из четырёх вариаций Пикассо, созданных Лихтенштейном в 1962 и 1963 годах.

Создание 

Лихтенштейн работал, создавая мелкомасштабный линейный рисунок на основе репродукции Пикассо. Затем он проецировал его на холст, используя проецируемый контур-рисунок в качестве шаблона. Художник сознательно избегал более лёгкого варианта проецирования самой репродукции. По словам искусствоведа Майкла Фицджеральда, это делалось потому, что он хотел быть «верным своей дисциплине рисования». Лихтенштейн прикрепил репродукцию к стене своей мастерской рядом с картиной, когда работал над ней. Фотографию художника с незавершённой работой можно увидеть в статье о Лихтенштейне, появившейся в журнале Life в то время. Данное свидетельство делает «Женщину в цветастой шляпе» «наиболее тщательно документированной из его вариаций Пикассо».

Рекорд на аукционе 
15 мая 2013 года «Женщина в цветастой шляпе» была продана на аукционе Кристис за $56,1 млн, включая гонорары. Она была приобретена ювелиром Лоуренсом Граффом. Графф, чей 75-й юбилей приходился на 13 июня того же года, переиграл трёх других претендентов, предложив за работу Лихтенштейна $50 млн (первоначально прогнозировалось что цена превысит $30 млн), которая с учётом аукционных сборов в итоге и составила $56,1 млн. Продажа совпала с ретроспективой работ Лихтенштейна, проводившейся в Современной галерее Тейт, которая была крупнейшей в истории художника и также проходила в Чикагском институте искусств, Национальной галерее искусства в Вашингтоне и парижском Центре Помпиду. «Женщина в цветастой шляпе» побила прежний рекорд для работ Лихтенштейна, установленный 9 мая 2012 года продажей «Спящей девушки» за $44,8 млн на аукционе Сотбис.

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз на аукционе Кристис
 Картина на сайте Фонда Лихтенштейна

Картины 1963 года
Портреты XX века
Картины Роя Лихтенштейна
Картины по алфавиту